Куланак () — село в Нарынском районе Нарынской области Киргизии. Входит в состав Учкунского аильного округа.

Население в 2009 году составляло 2705 человек.

Село расположено на левом берегу реки Нарын, вдоль трассы Нарын-Казарман. Районный центр Нарын расположен западнее в 45 км и в 29 км от с. Ат-Баши.

Находится в зоне ожидаемых землетрясений II-категории опасности с возможной балльностью 5-7 единиц.

История 
Ранее входило в состав Пишпекского уезда Семиреченской области Туркестанского генерал-губернаторства Российской империи. Основано в 1907 г. семиреченскими казаками как казачий выселок Занарынский (Куланак). В 1944—1958 годах было центром Куланакского района.

Население, в основном, занято в животноводстве. Здесь имеется средняя школа, библиотека, профессионально-техническое училище, больница, 2 фельдшерско-акушерских пункта, дом культуры, универмаг, кондитерская, столовая, фабрика товаров домашнего обихода.

Персоналии 
 Кулумбаев, Джусубалы — Герой Социалистического Труда
 Эркинбаев, Токтоналы — Герой Социалистического Труда.

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Нарынского района